Калбертсон има више значења:
 Калбертсон (Монтана)
 Калбертсон (Небраска)